Перроне́ () или Перро́не () — фамилия.

Известные носители 
 Перроне, Жан (1877—1950) — французский фехтовальщик, серебряный призёр Олимпийских игр 1896 года.
 Перроне, Жан Родольф (1708—1794) — французский архитектор и инженер.
 Перроне, Лоренцо (1904—1952) — итальянский праведник мира, каменщик.
 Перроне, Максимо (род. 2003) — аргентинский футболист.
 Перроне, Этторе (1789—1849) — итальянский политик и военачальник.

См. также 
 Перрон